Ağdam (stad), stad in Azerbeidzjan
 Ağdam (district), district in Azerbeidzjan